Norbury – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Norbury – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Norbury – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Norbury – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Norbury – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Norbury – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)